Я́куб Но́вак-Ка́шчанский, немецкий вариант — Якоб Ноак (, , 6 января 1864 года, деревня Кашецы, Лужица, Королевство Саксония — 22 августа 1920 года, Баутцен, Германия) — католический священник, лужицкий писатель.

Родился в 1864 году в крестьянской семье в серболужицкой деревне Кашецы. В 1879 году окончил Католическое педагогическое училище в Баутцене, после до 1888 года обучался в Лужицкой семинарии в Праге. В 1885 году закончил пражскую Малостранскую гимназию. Последние два года своего обучения проходил в Кёльне. В 1886 году вступил в культурно-просветительскую организацию «Матица сербо-лужицкая».

В 1890 году возвратился в Лужицу, где до 1893 года служил викарием в деревне Кашецы и городе Остриц. С 1893 по 1896 года — проповедник и с 1896 года до своей кончины в 1920 году — директор настоятельской школы в Баутцене.

Во время своего обучения в Праге и службы священником написал несколько повестей, которые были опубликованы в различные годы в серболужицкой периодической печати и вышли отдельными изданиями.

 Главные сочинения
  Čěski nan a serbski syn, 1882
 Stary a nowy wučer, 1886
 Jene dźěćo přewjele, 1886

Литература 
 Jurij Młynk: Nowak-Kašćanski. W: Jan Šołta, Pětr Kunze, Franc Šěn (wud.): Nowy biografiski słownik k stawiznam a kulturje Serbow. Ludowe nakładnistwo Domowina, Budyšin 1984, str. 419

Верхнелужицкие писатели
Члены Матицы сербо-лужицкой
Выпускники Лужицкой семинарии